Франсуа Доминик де Рено́, граф де Монлозье́ (; род. ,  — ум. ; ) — французский политик и историк-публицист.

Его имя присвоено виду ракообразных — «Amphionides reynaudii» (1832); французский зоолог Анри Мильн-Эдвардс, давший название, был его другом.

Биография и творчество 
Во время Французской революции, в учредительном собрании (1789) стоял за привилегии и авторитет короны, потом эмигрировал, жил в Кобленце, затем в Англии, где редактировал «Courrier de Londres»; во время консульства был послан во Францию предложить первому консулу Италию, если последний согласится на реставрацию Бурбонов. Вычеркнутый из списка эмигрантов (то есть судебно преследуемых во Франции), Монлозье получил позволение издавать в Париже свой журнал, чем воспользовался для восхваления первого консула.

Желая приблизить к себе старинную аристократию, Наполеон поручил Монлозье написать книгу о государственном строе Франции. Написанное по этому поводу Монлозье сочинение «De la monarchie française» (О французской монархии) совершенно не оправдало, однако, ожиданий императора. Монлозье доказывал в своей книге, что истинный народ Франции — феодальная аристократия, что третье сословие — народ пришлый, и что аристократия во все времена боролась лишь за свои неоспоримые права. Книга была издана лишь в 1814 году.

Несмотря на легитимизм и верность католицизму, Монлозье решительно не одобрял клерикальной реакции Бурбонов, которую в своих «Mémoires à consulter» (Париж, 1826) называл религиозно-политической системой, грозящей ниспровергнуть религию, общество и трон; на ту же тему написаны Монлозье «Jésuites» (1827), «De la puissance ecclésiastique» (1829), «Du prêtre» (1833) и другие брошюры, встреченные шумным одобрением либеральной партии. В 1832 году Людовик-Филипп назначил Монлозье пэром.

Перед его смертью духовенство хотело заставить его отречься от написанного им, но он отказался. Его похороны состоялись при громадном стечении народа.

Примечания

Источники 
 

Политики Франции
Историки Франции
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)